Pefki ist der Name mehrerer Orte in Griechenland

als (griechisch Πεύκη )
 Pefki (Lykovrysi-Pefki), Stadt und Gemeindebezirk der Gemeinde Lykovrysi-Pefki, Region Attika
 Pefki (Meteora), Dorf der Gemeinde Meteora, Region Thessalien
 Pefki (Pyrgos), Dorf der Gemeinde Pyrgos, Region Westgriechenland
und als Namensbestandteil von
 Nea Pefki, Dorf der Gemeinde Pyli, Region Thessalien

als (griechisch Πεύκοι )
 Pefki (Rhodos), Dorf der Gemeinde Rhodos, Region Südliche Ägäis
 Pefki (Sitia), Dorf der Gemeinde Sitia, Region Kreta